Стара-Моравица (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 5699 жителей (по переписи населения 1991 года — 6266 жителей).

История 
До 1965 года Стара-Моравица была административным центром общины Стара-Моравица, которая включала тогда следующие населённые пункты: Бачки-Соколац, Горня-Рогатица, Пачир и Стара-Моравица, которая как и Кривая, имели статус самостоятельного населённого пункта.

Демография 
В селе Стара-Моравица, по переписи 2002 года проживали 4666 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,3 лет (39,3 года у мужчин и 43,1 года у женщин). В селе есть 2106 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,54.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Стара-Моравица на карте проекта Wikimapia
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины